Chavnabada peut désigner :
 le volcan Chavnabada dans le sud de la Géorgie ;
 le monastère orthodoxe de Chavnabada dans le sud-est de la Géorgie.